Fri kan avse:

Fri (musikalbum) – ett studioalbum från 1984 av den svenska sångerskan Monica Törnell
Fri – En samling – ett samlingsalbum från 2001 av den svenska sångerskan Kikki Danielsson
Fri programvara – programvara som utvecklare och användare har friheten att använda, studera, modifiera och sprida vidare
Föreningen Rädda Individen – en stödförening för vänner och anhöriga till personer som har gått med i en "destruktiv rörelse"
Försvarets rationaliseringsinstitut – ett utredningsorgan direkt under försvarsdepartementet

Se även 
Frihet